Plusieurs attentats-suicide se sont déroulés à Karachi, ville située au Pakistan :
 Attentat du 8 mai 2002, dirigé contre un bus militaire qui transportait des employés français de la Direction des constructions navales (DCN).
 Attentat du 18 octobre 2007, dirigé contre l'ancienne première ministre et chef du Parti du peuple pakistanais, Benazir Bhutto.